Лев Файвелевич Фридланд (при рождении получил имя Мойше Арье-Лейб Фридланд; 1826, Динабург — 1899, Санкт-Петербург) — российский еврейский филантроп, , общественный деятель и  еврейских книг. Действительный статский советник, купец первой гильдии.

Родился в Динабурге (в то время Витебская губерния, черта оседлости, ныне — Даугавпилс, Латвия), в патриархальной еврейской семье.

Меценатская деятельность 
На иждивение Фридланда были организованы:
 приют для сирот со школой ручного труда в Петербурге;
 убежище для престарелых евреев в Иерусалиме.

Коллекция еврейских книг Фридланда 
В литературном и научном мире имя Фридланда известно благодаря его богатой библиотеке еврейских книг, подаренной им в 1892 году Азиатскому музею при Императорской Академии наук. Коллекция Фридланда вместе с коллекцией Д. А. Хвольсона послужила основой для создания фондов музея. К концу XIX века книжное собрание Фридланда, составленное преимущественно под руководством С. Е. Винера, считалось одним из крупнейших в Европе и включало в себя помимо большого количества редких рукописей и книг целые библиотеки, приобретённые оптом (в предисловии к первой части печатного научного каталога коллекции под заглавием «Koheleth Mosche» («Bibliotheca Friedlandiana»), изданного Винером, упоминаются библиотеки Исахара Дова Бампи из Минска, Менделя Ландесберга из Кременца и др.).

Источники 

 Михаил Бейзер. Евреи в Петербурге. Стр. 105—106.

Родившиеся в Витебской губернии
Предприниматели Российской империи
Филантропы, помогавшие еврейским организациям
Библиофилы Российской империи
Похороненные на Преображенском еврейском кладбище
Действительные статские советники
Купцы Российской империи
Коллекционеры XIX века